

Ардатово — село, Дубенський район, Мордовія
 Ардатово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Ардатов (значення)
 Старе Ардатово